Adamsson ist der Familienname folgender Personen:
 Anders Adamsson (* 1957), schwedischer Radrennfahrer 
 Gösta Adamsson (* 1924), schwedischer Ruderer
 Owe Adamsson (* 1935), schwedischer Radrennfahrer
 Stefan Adamsson (* 1978), schwedischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Adamson